Кальтаниссетта — город в Италии.
 Кальтаниссетта — провинция в Италии.